Omar Jasika e Naoki Nakagawa sono i campioni in carica del torneo di doppio ragazzi, ma entrambi non hanno preso parte a questa edizione.

Felix Auger Aliassime e Denis Shapovalov hanno conquistato il titolo battendo in finale Brandon Holt e Riley Smith per 7-5, 7-63.

Teste di serie 

  Taylor Fritz /  Michael Mmoh (secondo turno)
  William Blumberg /  Tommy Paul (primo turno)
  Chung Yunseong /  Hong Seong-chan (secondo turno)
  Ly Nam Hoang /  Akira Santillan (primo turno)

  Patrik Niklas-Salminen /  Mikael Ymer (secondo turno)
  Corentin Denolly /  Djurabeck Karimov (secondo turno)
  Marcelo Tomas Barrios Vera /  Andrea Pellegrino (primo turno)
  Miomir Kecmanovic /  Casper Ruud (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2015